Holweck est un propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fernand Holweck (1890-1941), physicien et résistant français ;
 Louis Holweck (1861-1935), sculpteur et statuaire français, père de Fernand Holweck ;
 Oskar Holweck (1924-2007), peintre allemand.

Odonyme 
 Rue Fernand-Holweck, voie du  de Paris, en France.

Divers 
 Prix Holweck, récompense de physique décernée alternativement à un physicien français par l'Institute of Physics et à un physicien anglais par la Société française de physique.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien